Falch ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Falch (1930–2013), norwegischer Fußballspieler 
 Eilert Falch-Lund (1875–1960), norwegischer Segler
 Ernst Falch (* 1939), österreichischer Skirennläufer
 Friedrich Falch (1918–2002), österreichischer Politiker
 Gerhard Falch (1948–2019), österreichischer Industriemanager
 Hermann Falch (1859–1941), deutscher Architekt
 Martin Falch (* 1967), österreichischer Behindertensportler 
 Oswald Falch (auch Osvald Falch; 1884–1977), norwegischer Turner 
 Ulrikke Falch (* 1996), norwegische Schauspielerin und Aktivistin